

Saints 
  Saint Yon, saint catholique.

Patronyme 

 Eustache de Saint-Yon, maître à la Chambre des comptes de Normandie au début du , qui donna son nom au manoir de Saint-Yon à Rouen ;
 Antoine de Saint-Yon († 1707), médecin et chimiste français ;
 Benoît Marie Moline de Saint-Yon (1780-1842), ingénieur français ;
 Alexandre Moline de Saint-Yon (1786-1870), militaire, écrivain et homme politique français.

Toponyme 

Saint-Yon, commune française du département de l'Essonne ;
Boissy-sous-Saint-Yon, commune française du département de l'Essonne ;
Hôtel Saint-Yon à Étampes ; 
Manoir de Saint-Yon à Rouen.

Notes et références